Георгиев (Георгиева) — русская (с ударением на О) и болгарская (с ударением на И) фамилия.

Георгиев 
 
 
 Георгиев, Благой Жорев (род. 1981) — болгарский футболист.
 Георгиев, Борис (род. 1982) — болгарский боксёр-любитель.
 Георгиев, Борис (художник) (болг., 1888—1962) — болгарский художник.
 Георгиев, Васил (1879—1925) — болгарский профсоюзный деятель.
 
 Георгиев, Виктор Михайлович (1937—2010) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 
 
 Георгиев, Димитр (1873—1932) — болгарский оперный певец.
 Георгиев, Здравко (род. 1983) — болгарский киберспортсмен.
 Георгиев, Иван Васильевич (1902—1950) — советский военный лётчик и военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Георгиев, Камен — болгарский самбист и боец смешанного стиля.
 Георгиев, Кимон Стоянов (1882—1969) — болгарский политический и военный деятель, генерал-полковник.
 Георгиев, Кирил Димитров (род. 1965) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1985).
 Георгиев, Крум Иванов (род. 1958) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Георгиев, Никола (1937—2019) — болгарский литературный критик.
 Георгиев, Никола Кириллов (Николай Кириллович) (род. 1982) — российский футболист.
 Георгиев, Павел Георгиевич (род. 1965) — российский генетик, академик.



См. также

Примечания